Мастерсон — фамилия. Известные носители:
 Мастерсон, Аланна (род. 1988) — американская актриса кино и телевидения.
  (1911—1963) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Чикаго Беарз» (1940).
  (1915—1994) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Вашингтон Редскинз» (1942).
 Мастерсон, Бэт (Уильям Барклай) (1853—1921) — американский страж закона времён Дикого Запада, скаут армии, игрок в покер, спортивный журналист.
  (род. 1937) — британская оперная певица, лауреат Премии Лоренса Оливье (1983).
  (род. 1961) — британский театральный актёр и режиссёр, лауреат премии газеты The Stage за лучшую актёрскую работу (2001).
  (1914—1997) — американский филантроп, обладатель Национальной медали в области искусств (1990).
  — ирландский волынщик.
 Мастерсон, Дениз — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпионка Ирландии в составе команды графства Дублин (2010).
  (род. 1985) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Индианс».
  (1862—1935) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в освобождении Ледисмита (1900).
 Мастерсон, Джозеф (1899—1953) — англиканский священник, архиепископ Бирмингема (с 1947).
  (род. 1934) — американский поэт.
 Мастерсон, Дэнни (род. 1976) — американский актёр, брат Кристофера Мастерсона.
 Мастерсон, Майк — американский журналист, лауреат Премии Джорджа Полка за национальный репортаж (1987).
  — британский музыкант и продюсер.
  — американская сценаристка, лауреат премии Международного кинофестиваля в Пусане (2013).
 Мастерсон, Кристофер (род. 1980) — американский актёр
 Мастерсон, Мэри Стюарт (род. 1966) — американская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премии «Драма Деск» за режиссуру мюзикла (1978).
  (род. 1936) — ирландский педагог, президент Университетского колледжа Дублина (1986—1993).
  (1934—2018) — американский театральный и киноактёр, режиссёр, драматург.
 Мастерсон, Питер — американский яхтсмен, серебряный медалист Чемпионата мира в классе 5,5 м (1989—1990, 1992).
  — британский диджей и музыкальный продюсер.
  (1910—1984) — американский и филиппинский педагог, общественный и религиозный деятель, лауреат Премии Рамона Магсайсая в категории «Мир и международное понимание» (1974).
  (также Уэйд Миллер, Уилл Дэмер) — коллективный псевдоним американских писателей Роберт Уэйда (1920—2012) и Билла Миллера (1920—1961).
  (1920—2008) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Вашингтон Сенаторз» и «Бостон Ред Сокс».
  (род. 1998) — ирландский регбист, игрок турнира «Про14» в составе клуба «Коннахт», брат Эогана Мастерсона.
  (род. 1937) — американский рулевой в академической гребле, участник летних Олимпийских игр (1956).
  (род. 1961) — австралийский писатель, автор детективной и фантастической литературы, лауреат премии Aurealis за лучший роман (2001).
  (род. 1993) — ирландский регбист, чемпион турнира «Про14» в составе клуба «Коннахт» (2016), брат Шона Мастерсона.
 Мастерсон, Эрик (род. 1970) — американский порноактёр.

См. также